А́ль-Кадиси́я () — многозначный термин.

Спорт 
 «Аль-Кадисия» — футбольный клуб из города Кувейт.
 «Аль-Кадисия» — футбольный клуб из Эль-Хубара, Саудовская Аравия.

Культура 
 Аль-Кадисия — египетский фильм.

См. также 
 Кадисия